Файл:
 Файл, в информатике — поименованная совокупность данных определённого размера, размещённая на внешних устройствах, рассматриваемая в процессе обработки как единое целое.
 Файл (Вкладыш) — тонкий прозрачный пакет для бумаги, имеющий отверстия для подшивания в папку-скоросшиватель.
 Файл-папка, или Скоросшиватель — тонкая папка для подшивания бумаг, обычно вставляемая в папку-регистратор.
 Файл — район в Португалии.
 Файл — стоматологический инструмент для обработки каналов зубов, похожий на большую булавку с ручкой или шило небольшого размера.

См. также 
 Файл: — пространство имён в Википедии; подробнее см. Викисклад.
 file — утилита Unix-подобных операционных систем.